Тьебо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тьебо, Леон (14 июня 1878, Ницца — 8 марта 1943, Париж) — французский фехтовальщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 в Париже.
 Тьебо, Поль (1769—1846) — французский военный деятель, дивизионный генерал.